

Geografia 
 Jungingen – comune tedesco nel land del Baden-Württemberg

Persone 
 Konrad von Jungingen – cavaliere tedesco, Gran Maestro dell'Ordine Teutonico
 Ulrich von Jungingen – cavaliere tedesco, Gran Maestro dell'Ordine Teutonico

Altro 
 Battaglia di Haslach-Jungingen – scontro avvenuto durante le guerre napoleoniche nell'ambito della Terza coalizione